„Живела слобода” је југословенски и словеначки филм први пут приказан 28. октобра 1987. године. Режирао га је Рајко Ранфл а сценарио су написали Милош Микелн и Рајко Ранфл.

Улоге 

|-
|Данило Бенедичич || 
|-
|Живко Бесковник || 
|-
|Деметер Битенц || Жупан 
|-
|Бранка Благојевић || 
|-
|Петер Боштјанчич || 
|-
|Евген Цар || 
|-
|Вероника Дролц || 
|-
|Ленча Ференчак || 
|-
|Бернарда Гаспарчич ||
|-
|Ото Гердеј || 
|-
|Петра Говц || 
|-
|Бране Грубер || 
|-
|Ранко Гучевац || 
|-
|Марјан Хластец || 
|-
|Тоне Хомар || 
|-
|Звоне Хрибар || 
|-
|Жељко Хрс || 
|-
|Бране Иванц || 
|-
|Барбара Јакопич || 
|-
|Јаша Јамник || 
|-
|Изток Јереб || 
|-
|Борис Јух || Реповз 
|-
|Јуре Кавшек || 
|-
|Борис Керц || 
|-
|Матеј Кобилица || 
|-
|Борис Краљ || Примариј 
|-
|Андреј Курент || Бривец 
|}
Остале улоге ▼
|-
|Франц Марковчич || 
|-
|Иванка Мезан || 
|-
|Јоже Мраз || 
|-
|Јерца Мрзел || 
|-
|Санди Павлин || 
|-
|Антон Петје || 
|-
|Винко Подгоршек || 
|-
|Милан Рамшак || 
|-
|Павле Равнохриб || 
|-
|Љубиша Самарџић || Командант 
|-
|Душан Сандак || 
|-
|Маја Север || 
|-
|Јанез Шкоф || 
|-
|Берт Сотлар || Фратар 
|-
|Маја Шугман || 
|-
|Златко Шугман || 
|-
|Даре Валич || 
|-
|Ирена Вехар || 
|-
|Божо Вовк || 
|-
|Јоже Вуншек || 
|-
|Душан Зевник || 
|-
|Јудита Зидар || 
|-
|Војко Зидар || 
|-
|Дарко Звизеј || 
|}

Спољашње везе 
 

Филмови 1987.
Словеначки играни филмови
Југословенски играни филмови (сло)
Југословенски играни филмови
Словеначки филмови
Југословенски филмови